Ainu jezik može označavati:
Ainu (izolirani jezik), jezik istoimenog naroda Ainu koji se govori na Kurilima.
Ainu (turski jezik), jedan od sedam istočnoturkijskih jezika koji se govori u Kini.